Давидс:

 Давидс, Лоренцо (род. 1986) — нидерландский футболист, полузащитник английского клуба «Борнмут».
  (род. 1969) — нидерландский теннисист.
 Давидс, Эдгар (род. 1973) — нидерландский футболист суринамского происхождения.